Sven Jonas Gottfrid Askeroth Svärd , född 25 december 1880 i Näsby församling, död 28 oktober 1967, banmästare i Vetlanda och socialdemokratisk politiker.
 
Svärd var suppleant i andra kammarens tredje och fjärde tillfälliga utskott.

Källor

Noter 

Svenska socialdemokrater
Svenska politiker under 1900-talet
Födda 1880
Avlidna 1967
Män